Človéštvo je skupno ime za množico vseh ljudi (vrsta Homo sapiens).

V znanstveni fantastiki se človeštvo pojavlja tudi kot poenotena volja ljudi, s svojo skupno zgodovino, dosežki in znanjem.

Poskus uskladitve mnenj o delovanju človeštva so Združeni narodi.

Zunanje povezave 

Človek